Якобити може да се отнася до:
 последователите на Сирийската православна църква
 последователите на якобитизма в Англия през XVII – XVIII век